Stora rådet kan syfta på:
 Fascismens stora råd – det italienska fascistpartiets högsta orgen 1928–1943
 Sanhedrin – det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ under grekisk-romersk tid
 Stora rådet, Schweiz – schweiziskt beslutsorgan
 Stora rådet, Venedig – en av myndigheterna i republiken Venedig